José Cardoso de Moura Brasil — médico oculista cearense, um dos patronos na Academia Nacional de Medicina
Colírio Moura Brasil — criado pelo doutor Moura Brasil

Lugares
Moura Brasil (Fortaleza) — bairro da cidade de Fortaleza 
Moura Brasil (Três Rios) — bairro da cidade de Três Rios

Outros
O Capitão Bandeira contra o Dr. Moura Brasil — filme brasileiro de 1970

Desambiguações de cinema
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos